Serhetabat,  (früher , ) ist eine Stadt in Turkmenistan, die am Ufer der Kuschka liegt. Die Stadt liegt an der Grenze zu Afghanistan, auf der anderen Seite der Grenze liegt die Stadt Towraghondi, die mit der Eisenbahn mit Serhetabat verbunden ist.

Geschichte 
Im März 1885 kam es in der Nähe des heutigen Ortes zum Kampf um Kuschka, auch bekannt als Panjdeh-Zwischenfall. Die Truppen des russischen Zarenreiches unter General Alexander Komarow besiegten die Truppen des Emirats Afghanistan. Infolge des russischen Sieges wurde die ehemals afghanische Region um das heutige Serhetabat von russischen Streitkräften besetzt. 1890 wurde die Siedlung als militärischer Außenposten Kuschka gegründet. Am 1. März 1901 wurde eine regionale Eisenbahnlinie der Transkaspischen Eisenbahn von Mary nach Serhetabat eröffnet, was international Aufregung auslöste.

Serhetabat war der südlichste Punkt des Russischen Kaiserreiches und der Sowjetunion. Ein zehn Meter großes Kreuz aus Stein, das anlässlich des dreihundertjährigen Bestehens des Adelshauses Romanow errichtet wurde, erinnert daran.

Verkehr 

Neben der Strecke nach Mary führt eine Breitspurbahn des ehemaligen sowjetischen Eisenbahnnetzes von Serhetabat nach Towraghondi in Afghanistan. Die Strecke wurde 1960 errichtet und 2007 wieder in Betrieb genommen.

Klima

Einzelnachweise 

Ort in Turkmenistan
Mary welaýaty